El término Apt puede referirse a:
 Apt, ciudad francesa en el departamento de Vaucluse.
 Apt, gestor de paquetes informático.
 Apt, cráter del planeta Marte.
 A las siglas APT (desambiguación) que pueden referir a múltiples artículos, entre ellos Apt, siglas de Amenaza persistente avanzada (del inglés Advanced Persistent Threats), una acción de ataque avanzado contra redes de computadoras.